Женская сборная ветеранов Ирландии по кёрлингу — национальная мужская сборная команда, составленная из игроков возраста 50 лет и старше. Представляет Ирландию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Ирландии ().

Чемпионаты мира 

(данные с сайта результатов и статистики ВФК: )

Примечания

См. также 
 Мужская сборная Ирландии по кёрлингу
 Женская сборная Ирландии по кёрлингу
 Смешанная сборная Ирландии по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Ирландии по кёрлингу
 Мужская сборная ветеранов Ирландии по кёрлингу

Ссылки 
 Ирландия -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Ирландии

Ирландия
Кёрлинг в Ирландии
Кёрлинг
Женский кёрлинг